.gw, código da internet para a Guiné-Bissau

Pessoas
G. W. Bailey

Asteroides
28647 2000 GW
35230 1995 GW
35726 1999 GW
37935 1998 GW

Desambiguações de siglas